Ракаханга:

 Ракаханга — атолл в Тихом океане, в составе Северной группы островов Кука
 Ракаханга — один из 24 избирательных округов Островов Кука.